Ехидо ел Агвакате има више значења:

 Ехидо ел Агвакате (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо ел Агвакате (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику